Kaschka steht für:
 Kaschka (Oberjahna), ein ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Oberjahna, heute Käbschütztal
 Karl Kaschka (1904–1941), österreichischer Offizier und Fechter